Probota ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Probota (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Probota (Suceava), Dorf im Kreis Suceava